Макси́м Бака́ (; 2 июня 1983, Корбей-Эсон, Франция) — французский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Максим Бака родился в пригороде Парижа городе Корбей-Эсон и начал заниматься футболом в «Пари Сен-Жермен». За основную команду столичного клуба защитник не выступал. В 2003 году он перешёл в клуб «Саннуа-Сен-Гратьян» из Лиги 3. В этой команде Бака провёл два сезона, после чего стал игроком «Гавра».

За «Гавр» защитник дебютировал 29 июля 2005 года в матче Лиги 2 против «Монпелье».
В сезоне 2007/08 Максим Бака забил свой единственный гол за «Гавр» (28 сентября 2007 года в ворота Тьерри Дебе из «Аяччо»).
По итогам сезона «Гавр» выиграл Лигу 2 и в матче с «Нанси» 30 августа 2008 года защитник дебютировал в Лиге 1
.
В чемпионате Франции 2008/09 «Гавр» занял последнее место и выбыл в Лигу 2. Бака же остался игроком высшего дивизиона Франции, перейдя в «Лорьян».

Защитник впервые сыграл за новую команду 9 августа 2009 года в матче чемпионата против «Лилля».

В июне 2014 года Бака подписал двухлетний контракт с клубом «Генгам».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Экип»
 Профиль на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции
 
 
 Профиль на Footballdatabase

Футболисты Франции
Игроки ФК «Саннуа-Сен-Гратьян»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Лорьян»
Игроки ФК «Генгам»